Toto je seznam měst na Mauriciu.

Zdaleka největší aglomerací na Mauriciu je Port Louis, kde 1. ledna 2005 žilo 615 505 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 8 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 21. července 1983 a 2. července 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Tabulka měst

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Central Statistical Office
 World Gazetteer - počty obyvatel mauricijských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel mauricijských měst v historii

 
Mauricius
Mauricius
města